Malomir kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Malomir (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Vrbitsa, 
 Malomir (distrikt i Bulgarien, Jambol), obsjtina Tundzja, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar